Ružići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveta Nedelja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 102 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.

Povijest 
Na području ovog naselja nalazila se prethistorijska gradina.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji